Il singolare del Monte Carlo Open 1999 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Carlos Moyá era il detentore del titolo, ma ha perso nei quarti contro Jérôme Golmard.

Gustavo Kuerten ha battuto in finale Marcelo Ríos che si è ritirato sul punteggio di 6–4, 2–1.

Teste di serie
Le prime 8 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Monte Carlo Masters 1999
ATP Tour 1999